Bieser ist der Familienname der folgenden Personen:

 Natalie Bieser (* 1948), US-amerikanische Malerin und Objektkünstlerin
 Wilhelm Bieser (1885–1934), deutscher Kommunist und Widerstandskämpfer